Zygmunt Podczaski (1893–1922) – porucznik kawalerii Wojska Polskiego, członek POW, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (25 stycznia 1933)
 Zygmunt Podczaski (ur. 1895) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, żołnierz 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (19 czerwca 1938), zaginął w 1920 pod Białą Cerkwią, w 1934 został ujęty na „liście oficerów zaginionych na terenie działań wojennych”

Przypisy